Wings puede referirse a:

Música

Álbumes 

«Wings» (1992), álbum del grupo 2002.
«Wings» (2005), álbum de la cantante Bonnie Tyler
«Wings» (2016), álbum del grupo BTS.

Canciones

«Wings» (1977), canción del cantante británico Ringo Starr relanzada en 2012.
«Wings» (2006), canción de la banda Live.
«Wings» (2011), canción del rapero estadounidense Macklemore y el productor musical y músico Ryan Lewis.
«Wings» (2012), canción de la banda británica Little Mix, número uno en el Reino Unido, Escocia e Irlanda.
«Wings» (2013), canción de la intérprete británica Birdy.

Otros 

Wings, banda de rock británica.

Cine 

«Wings» (1927), primera película que obtuvo el Óscar a la mejor película en la primera entrega de estos premios, en 1928.

Televisión 

 Wings (1990), serie de televisión estadounidense.

Literatura 

«Wings (Alas)» (2009), libro de la escritora estadounidense Aprilynne Pike.

Publicaciones 

Wings, revista japonesa de manga.

fr:Wings